Под именем Дворец Лопацинских известны следующие дворцы:
 Дворец Лопацинских, известный также как дворец Олизаров, в Вильнюсе на улице Бернардину
 Дворец Лопацинских, известный также как дворец Сулистровских, в Вильнюсе на улице С. Скапо